Hans Kargaard Thomsen henviser til flere artikler:

 Hans Kargaard Thomsen (politiker)
 Hans Kargaard Thomsen (historiker)